

Univers
 L'Aube cosmique en anglais :en:Cosmic Dawn lorsques les premières étoiles se sont allumées.

Nom commun 
 L'aube est le moment de la journée avant l'aurore et le lever du soleil.
 L'aube est un vêtement liturgique porté par les prêtres et les enfants de chœur catholiques,  ou anglicans.
 Une aube est une pièce mécanique en forme de cuillère (aube de turbine, roue à aubes, bateau à roues à aubes).
 L'aube (latin : alba) est un genre et une forme littéraire du Moyen Âge ; c'est une poésie lyrique utilisée par les troubadours. L'aube religieuse en est un sous-genre.

Patronyme 

 Aube est un prénom féminin, porté entre autres par Aube Elléouët.
 Hyacinthe Théophile Aube (1826-1890), un amiral français.

Hydronymes 
 L'Aube est une rivière française. C’est un des quatre plus gros affluents de la Seine, dont le cours suit une direction assez proche.
 L'Aube est une autre rivière française du département des Ardennes de la région Grand Est et un affluent gauche du Thon, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine par l'Oise.

Toponymes 

 Le département de l'Aube est un département français.
 Aube est une commune française de la Moselle.
 Aube est une commune française de l'Orne.

Titres d’œuvres 

 Aube un poème d'Arthur Rimbaud

Cinéma 
  ;
 L'Aube est un film de Miklós Jancsó.
 L'Aube rouge est un film de guerre de John Milius (1984) qui a donné lieu à un remake en 2012.

Littérature 
 Aube est un poème d'Arthur Rimbaud faisant partie du recueil Les Illuminations.
L'Aube (Phénix) est le volume d'un manga.

Presse et éditeur 
 L'Aube fut un quotidien, créé en 1932 par Francisque Gay.
 Les éditions de l'Aube est une maison d'édition créée en 1993 par Jean Viard

Politique 
 Aube est un parti politique islandais fondé en 2012 ;
 Aube – Coalition nationale est un parti politique tchèque actif de 2013 à 2018.

Voir aussi

Patronyme français